Eibelhof ist der Name folgender Orte:

 Eibelhof (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Eibelhof (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten